Ewodo est un nom propre camerounais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Narcisse Ewodo (1972-), basketteur joueur camerounais ;
 Marina Ewodo (1998-), basketteuse camerounaise ;
 Yohana Ewodo (2001-) basketteuse franco-camerounaise.

Patronyme camerounais